Le point de vue cognitif d'un individu  est la position qu'il exprime sur un sujet. Par exemple, dire que « la fleur est jaune » signifie que quelqu'un a observé quelque chose, l'a identifiée à une « fleur », quel que soit le type de fleur, l'a comparée dans le spectre de couleur à « jaune » et a décidé que la couleur était suffisamment proche de « jaune » pour utiliser le mot « est » pour décrire la relation entre la fleur et sa couleur. L'ensemble de ces décisions conduit au point de vue exprimé.

Description 

Généralement, le point de vue peut être décrit comme étant exprimé :
 à la première personne :  ;
 à la deuxième personne :  ;
 à la troisième personne : 

Un  désigne la recherche d'un tiers objectif comme source d'expression d'un point de vue. Il s'agit d'attribuer toutes les constatations et prises de décisions constitutives d'un point de vue à une troisième personne, physique ou morale. Cela s'effectue souvent selon le modèle suivant : « A dit B à propos de C », où A joue le rôle du tiers objectif, apportant une distanciation nette entre le point de vue exprimé (B) et le locuteur énonçant cette relation entre A, B et C. Cette façon de faire introduit le problème de la valeur du discours, du choix du tiers objectif, problème qui n'existe pas lorsque l'expression d'un point de vue est directe. Cela requiert souvent de faire appel au professionnalisme, aux autorités en la matière, de se reposer sur les réputations (e.g. « Le professeur A a développé dans sa thèse l'opinion B sur la vue scientifique de la problématique C »)... Sans un vaste canevas d'accords, qui constituent en eux-mêmes un biais systématique, il n'y a aucun moyen d'adhérer à ce point de vue neutre et certains n'en tiendront pas compte, critiquant sa partialité.

Le point de vue naturel, tout comme dans l'idée de la loi naturelle, est souvent le résultat du choix d'une science particulière, telle que la physique des particules, l'écologie ou l'économie telles qu'exprimées en biologie (les chaînes trophiques...) et le fait de décider que toute la réalité peut en découler et ainsi être évaluée. Le bouddhisme et le taoïsme idéalisent cette approche, mais admettent qu'elle soit difficile, voire impossible à atteindre, et définitivement impossible de communiquer avec un autre être humain en étant sûr de se comprendre.

Le point de vue multiple est un compromis, mais nécessite ce qui est souvent appelé (avec dédain) « de la politique comme d'habitude » : la séparation des participants en factions, au moins pour se mettre d'accord sur un vocabulaire, une étiquette de comportement et un minimum de morale et d'éthique communes.

Psychologie cognitive
Sciences cognitives